Rust több település neve:
 Ruszt Fertő tó melletti, burgenlandi osztrák szabad város német neve
 Rust (Baden) város Baden-Württembergben
 Rust im Tullnerfeld Michelhausen község közigazgatási része
 Kleinrust és Großrust ma az alsó-ausztriai Obritzberg-Rust község részei
 Podbořanský Rohozec cseh település német neve (Deutsch Rust)
Informatikai területen:
 Rust programozási nyelv